Tarant bezeichnet

 eine Belagerungsmaschine aus dem Mittelalter und der Antike, siehe Mauerbohrer
 eine Pflanzenart aus Familie der Enziangewächse, siehe Sumpfenzian

Siehe auch: 
 Boriwo de Tarant
 Tarand
 Tharandt